LL-12 puede referirse a:

 Autovía LL-12, autovía situada en la ciudad de Lérida que sirve de acceso sur a esta ciudad.
 Carretera LL-12, carretera local de 2º orden situada en el Principado de Asturias que da acceso al Parque Tecnológico de Asturias desde Lugo de Llanera.